P153 est un sigle qui peut faire référence à :
 BRM P153 une formule 1 de l’écurie britannique British Racing Motors ;
 Pryluky (P153), un bateau lance-missiles-hydroptère de la marine ukrainienne.